

Новонікольський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Новонікольський — селище, Благовіщенський район, Башкортостан